Breiter Berg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

 Breiter Berg, deutscher Name des Szeroka (844 m), im Rabengebirge in Polen und Tschechien
 Breiter Berg (Obernau) (629,9 m), im Siegquellbergland in Gemarkung Obernau (Netphen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Breiter Berg (Rhön) (580,8 m), in der Rhön bei Oberaschenbach (Nüsttal), Landkreis Fulda, Hessen
 Breiter Berg (Melsunger Bergland) (533,2 m), im Melsunger Bergland bei Günsterode (Melsungen), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Breiter Berg (Schlesien) (368 m), im Bober-Katzbach-Vorgebirge bei Striegau, Kreis Schweidnitz, Polen
 Breiter Berg (Falken) (323,2 m), im Ringgau bei Falken (Treffurt), Wartburgkreis, Thüringen

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Breiter Berg bei Haselstein
 Breiteberg
 Breitenberg